Деникина:
 Деникина, Елизавета Фёдоровна (1843—1916) — мать российского военного деятеля А. И. Деникина.
 Деникина, Ксения Васильевна (1892—1973) — жена Антона Ивановича Деникина.
 Деникина, Марина Антоновна (1919—2005) — французский журналист, историк, дочь генерала Антона Деникина и Ксении Деникиной.
 См. также 
 Деникин (значения)